Louis Émond (1957-) est un écrivain québécois, né à Verdun (Montréal).
 Louis Émond (1969-) est un écrivain québécois, né à Lévis.
 Louis Émond (1876-1949) est un laïc canadien et un serviteur de Dieu qui a fondé la maison Jésus-ouvrier avec le père Victor Lelièvre.